Юстин може да се отнася до:

 Юстин – римски историк от III век
 Юстин (философ) – раннохристиянски мъченик
 Юстин I – византийски император (518—527)
 Юстин II – византийски император (14 ноември 565—578)
 Юстин — опера от Георг Фридрих Хендел